Стіглер () — прізвище та топонім.

Відомі носії прізвища 

 Джордж Стіглер (1911—1991) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки
 Стівен Стіглер (1941) — професор Чиказького університету
 Франц Стіглер (1915—2008) — німецький льотчик-винищувач у Другій світовій війні

Топонім 
 Стіглер — місто в США, в окрузі Гаскелл штату Оклахома